L'expression veine cave peut faire référence à deux veines en anatomie :
 la veine cave supérieure, aussi appelée veine cave crâniale chez les animaux non-humains, qui draine le sang de la partie supérieure du corps ;
 la veine cave inférieure, aussi appelée veine cave caudale chez les animaux non-humains, qui draine le sang de la partie inférieure du corps.